Beidi kan syfta på:
Beidi (nomadfolk), ett forntida kinesiskt nomadfolk.

Beidi kan även syfta på följande platser:

Kina 

 Beidi (socken i Kina), Shanxi,

Nauru 

 Äldre namn på Baiti, distrikt, 

Robotskapade Kinaförgreningar